Евангелическая церковь чешских братьев () — крупнейшая кальвинистско-лютеранская община Чехии. Юридически зарегистрирована в 1918 году, после распада Австро-Венгрии, однако возводит свою историю ко временам чешской реформации и Яна Гуса.

История 
В XV веке Чехия стала родиной пред-Реформации, которая влилась в общий поток европейской Реформации XVI века. В 1564 году чешские братья перевели Новый завет на чешский язык. Сильный удар по чешскому протестантизму был нанесен в годы Тридцатилетней войны.

Когда протестантство было легализовано  1781 года, у него осталось небольшое количество приверженцев. Данный документ легализовал на чешских землях Аугсбургское (лютеранское) исповедание и гельветское (реформационное) исповедание. Были образованы Евангелическая суперинтендентура Аугсбургского исповедения Богемии (Evangelische Superintendentur A. B. Böhmen), Евангелическая суперинтендентура Аугсбургского исповедения Моравии и Силезии (Evangelische Superintendentur A. B. Mähren und Schlesien), Евангелическая суперинтендентура Гельветического исповедания Богемии (Evangelische Superintendentur H. B. Böhmen) и Евангелическая суперинтендентура Моравии (Evangelische Superintendentur H. B. Mähren).

В 1921 году чешско-язычные общины евангелических суперинтендентур Богемии и Моравии аугсбургского и гельветических исповедений образовали Евангелическую церковь чешских братьев (немецко-язычные общины этих суперинтендентур образовали Немецкую евангелическую церковь Богемии, Моравии и Силезии (Deutsche Evangelische Kirche in Böhmen, Mähren und Schlesien) ликвидированные в 1945 году в связи с депортацией немцев из Чехословакии, польско-язычные общины образовали Силезскую евангелическую церковь Аугсбургского исповедания (Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania)). Генеральный синод утвердил вероучительные догматы, в которые вошли Апостольский Символ веры, Никео-Константинопольский Символ веры, Афанасьевский Символ веры, Аугсбургское исповедание, Гельветическое исповедание (второе), Братское исповедание (1535), Богемское исповедание (1575).

Международное членство 
Является членом Всемирного совета церквей, Конференции европейских церквей, Всемирной лютеранской федерации, Всемирного альянса реформированных церквей и Сообщества евангельских церквей Европы, Экуменического совета церквей Чехии.

Структура 
Церковь имеет собрания трёх уровней:
 Приходское собрание ()
 Сеньоратное собрание ()
 Всеобщее собрание ()

Синодальный совет (Synodní rada) избирается на 6 лет, кроме сеньора и куратора в него входят 2 пастора и 2 мирянина. Синод созывается раз в 3 года. Церковь состоит из 260 общин, которые объединены в 14 сеньоратов: Пражский, Подебрадский, Южночешский, Западночешский, Устецкий, Либерецкицкий, Кралёвградкий, Хрудимский, Полицкий, Горацкий, Брненский, Восточноморавский, Моравскосилезский и Охранавский. Приходы возглавляются старостствами (Staršovstvo), высший орган сеньората - конвент, между конвентами - сеньоратный комитет (seniorátní výbor).

Синодальные сеньоры 
  (1918—1938)
  (1939)
  (1939—1949)
  (1950—1968)
  (1969—1977)
  (1977—1987)
 Йозеф Громадка (1987—1990)
  (1991—2003)
  (2003—2015)
  (c 2015)

Ссылки 
 Официальный сайт
 Годовой отчет Лютеранской Всемирной Федерации
 

Лютеранские церкви (сообщества)
Лютеранство в Чехии